W Rumunii
 Sălătruc – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Blăjeni
 Sălătruc – wieś w okręgu Kluż, w gminie Cășeiu
 Sălătruc – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Greci